Registán nebo Rígestán znamená v perštině „písčitá země“. Název může označovat:

 Registán — poušť v jižním Afghánistánu
 Registán (Samarkand) — historické náměstí v Samarkandu
 Rígestán (Írán) — vesnice v Íránu
 Gabriel El-Registan — arménský básník (vlastním jménem Gabriel Urekljan), spoluautor sovětské hymny
 FK Registan — fotbalový klub ze Samarkandu